White je lahko:
 White (priimek)
 White Motor Company
 White, Georgia
 White, Južna Dakota